Иван Буйносов-Ростовский:
 Буйносов-Ростовский, Иван Петрович (ум. 1639) — стольник, стряпчий, кравчий и воевода, старший сын боярина князя Петра Ивановича Буйносова-Ростовского.
 Буйносов-Ростовский, Иван Иванович Меньшой — князь, воевода на службе московскому царю Ивану IV.